Il singolare  del Nielsen Pro Tennis Championships 2013 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2013.

John-Patrick Smith era il detentore del titolo, ma quest'anno non ha partecipato.

Jack Sock ha battuto in finale Bradley Klahn 6–2, 6–2.

Teste di serie

  Alex Bogomolov, Jr. (Semifinali, retired)
  Steve Johnson (quarti di finale)
  Jack Sock (Campione)
  Tim Smyczek (quarti di finale)

  Somdev Devvarman (semifinali)
  Miša Zverev (Quarti di finale, retired)
  Donald Young (quarti di finale)
  Bradley Klahn (finale)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Note 
 
 

Nielsen Pro Tennis Championships 2013
ATP Challenger Tour 2013